Pleuracanthus peut être :
 Pleuracanthus Gray, 1832, un genre d'insectes de la famille des Carabidae ;
 Pleuracanthus Agassiz, 1837, un genre de requins fossiles synonyme de Xenacanthus.

Notes et références